Вербовка () —  село, Вербовский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Вербовского сельского совета, в который другие населенные пункты не входят.

Географическое положение 
Село вплотную примыкает к г. Балаклея.

По территории протекают реки Средняя и Нижняя Балаклейка.

История 
Являлось селом Балаклейской волости Змиевского уезда Харьковской губернии Российской империи.

Во время Великой Отечественной войны село находилось под немецкой оккупацией. 

Население по переписи 2001 г. составляло 3515 (1753/1762 м/ж) человек.

Транспорт 

Есть железнодорожная станция Вербовка.

Религиозные общины 
 Евангельские христиане-баптисты
 Християн веры евангельской «Вефиль»
 Свято-Преображенская Украинской православной церкви

Известные люди 

 Перерва, Анатолий Антонович — украинский поэт, журналист, родился в 1949 г.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района